Kuhnke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kuhnke (1936–2014), deutscher Eishockeyspieler
 Alice Bah Kuhnke (* 1971), schwedische Politikerin und Kultur- und Demokratieministerin
 Christian Kuhnke (* 1939), deutscher Tennisspieler
 Claus Kuhnke (1922), deutscher General der Bundeswehr
 Frank Kuhnke (* 1967), deutscher Manager, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG
 Gabriele Kuhnke (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Günter Kuhnke (1912–1990), deutscher Korvettenkapitän und Konteradmiral
 Harald Kuhnke (* 1958), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Jasmina Kuhnke (* 1982), deutsche Autorin und Comedian
 Johannes Bah Kuhnke (* 1972), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Karl Kuhnke (* 1881; † unbekannt), deutscher Politiker (DNVP)
 Klaus Kuhnke (1944–1988), einer der Mitbegründer des Archivs für Populäre Musik 
 Kurt Kuhnke (1910–1969), deutscher Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Martina Blasberg-Kuhnke (* 1958), deutsche römisch-katholische Theologin
 Stefan Kuhnke (* 1959), deutscher Ruderer
 Ulrich Kuhnke (* 1960), deutscher römisch-katholischer Theologe